Odius är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Wilhelm Lilljeborg 1866. Odius ingår i familjen Odiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Odius